"March on, Bahamaland" é o hino nacional das Bahamas. Foi composto por Timothy Gibson e foi adaptado em 1973.

Letra 
Lift up your head 
to the rising sun,  
Bahamaland; 
March on to glory  
your bright banners 
waving high. 
  
See how the world  
marks the manner 
of your bearing! 
Pledge to excel 
through love and unity. 
  
Pressing onward, 
march together 
to a common loftier goal;  
Steady sunward,
tho' the weather 
hide the wide and treachrous shoal.  
  
Lift up your head 
to the rising sun, Bahamaland, 
'Til the road you've trod 
lead unto your God, 
March On, Bahamaland.

Ver também 
Lista de hinos nacionais

Hino
Bahamas